

Germania 
 Borod – comune del circondario Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)

Romania 
 Borod – comune del distretto di Bihor